Дмитрий Иванович Шаховской:
 Шаховской, Дмитрий Иванович (1861—1939) — князь, общественный и политический деятель, министр государственного призрения Временного правительства (1917).
 Шаховский Дмитрий Иванович (Шаховско́й, 1866 — после 1917) — подпоручик, земский начальник, депутат IV Государственной Думы.